Trichaetipyga är ett släkte av insekter. Trichaetipyga ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Trichaetipyga